Маври — назва арабів та берберів Північно-Західної Африки, які сповідували іслам, у період VII—XVII ст.

Маври — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства